Åryd est un village de la commune de Karlshamn, dans le comté de Blekinge (Suède).
 Åryd est un village de la commune de Växjö, dans le comté de Kronoberg (Suède).